Princesa Juana de Hesse-Darmstadt (en alemán: Prinzessin Johanna Marina Eleonore von Hessen und bei Rhein, 20 de septiembre de 1936 - 14 de junio de 1939) fue hija de Jorge Donato, gran duque hereditario de Hesse-Darmstadt y la princesa Cecilia de Grecia y Dinamarca. Quedó huérfana a los catorce meses de edad, cuando sus padres; sus dos hermanos mayores, el príncipe Luis y el príncipe Alejandro; y su abuela paterna, la gran duquesa Leonor, murieron en un accidente de avión en su trayecto a una boda familiar en Londres.

Después del accidente, el príncipe Luis, hermano de Jorge Donato, se casó con su novia Margaret Geddes y adoptaron a Juana. Meses después, la niña enfermó de meningitis y murió a la edad de dos años y medio. Su abuela materna, la princesa Alicia de Battenberg, dijo más tarde que el inconsciente de Juana era tan estrechamente parecido al de su madre a la misma edad, que sentía como si hubiera perdido a su hija Cecilia otra vez. La niña fue enterrada junto a sus padres y hermanos en el cementerio de Rosenhohe. Su tío Luis y su tía Margaret no pudieron tener hijos propios.

Maldición familiar 
Algunas fuentes han considerado que los gobernantes de Hesse-Darmstadt son víctimas de una maldición debido al número de muertes prematuras ocurridas en la familia. Juana era sobrina nieta de la zarina Alejandra y de la gran duquesa Isabel Fiódorovna Románova, ambas asesinadas junto a sus familiares durante la Revolución rusa de 1917. Su bisabuela paterna, la princesa Alicia del Reino Unido, y una tía, la princesa María de Hesse-Darmstadt, murieron de difteria. Un tío abuelo hemofílico, Federico, cayó a través de una ventana a los dos años y murió de una hemorragia cerebral horas más tarde. Una tía, la princesa Elisabeth, murió de fiebre tifoidea virulenta a la edad de ocho años, aunque se rumoreó que había comido de un plato con alimentos envenenados destinados a Nicolás II de Rusia. Otro tío abuelo, Luis Mountbatten, primer conde Mountbatten de Birmania, fue asesinado en 1979 por el Ejército Republicano Irlandés Provisional junto a su nieto de 14 años de edad, Nicholas Knatchbull, y la suegra de su hija, Doreen Knatchbull, baronesa Brabourne. Las muertes tempranas continuaron en la siguiente generación, cuando Leonora Knatchbull, bisnieta del conde Mountbatten de Birmania, murió a los cinco años de un tumor renal en 1991.

Ancestros

Referencias 

Niños fallecidos
Nobles de Alemania del siglo XX
Casa de Hesse
Fallecidos por meningitis
Princesas de Hesse-Darmstadt